Katalinić ist der Familienname folgender Personen:

 Borna Katalinić  (* 1983), kroatischer Boxer
 Ivan Katalinić (* 1957), jugoslawischer Fußballspieler und Fußballtrainer